Michigan, savezna država u SAD-u.
Jezero Michigan